

Biografia 
Traduttrice di copioni per il cinema e la televisione, dal 1990 ha iniziato a lavorare a Roma all'adattamento italiano di alcuni cartoni animati e serie per bambini che l’hanno avvicinata al linguaggio per ragazzi. Ha poi iniziato a scrivere e pubblicare romanzi ambientati in altre epoche, tra cui Mozart e lo spartito perduto per la Raffaello Ragazzi, Lisette e la scoperta dei dinosauri (scritto con il marito  Giacomo Scarpelli) per le edizioni Laterza e Cuori nel fango per EL (Einaudi ragazzi).

Opere 

 Michelangelo e la lettera misteriosa, Lapis, 2007, ISBN 9788878741904.
 Sì, io sono Sigmund Freud, Lapis, 2007.
 Donatello intrighi e sospetti sulle nuvole, Lapis, 2008, ISBN 9788878740945.
 Puccini e una congiura da sventare, Lapis, 2008, ISBN 9788878741096.
 Attento, Gegé!, Raffaello Ragazzi, 2010.
 Cavour e il codice dei carbonari, Lapis, 2011, ISBN 9788878741973.
 Goldoni mistero e delitto a teatro, Lapis, 2012, ISBN 9788878742376.
 Francesco d’Assisi e l’agguato nel bosco, Lapis, 2014, ISBN 9788878743335.
 Archimede, lo scienziato che difese Siracusa, Il Mulino a vento, 2014 ISBN 9788847221680.
Lisette e la scoperta dei dinosauri, scritto con Giacomo Scarpelli, Laterza, 2015 (trad. araba "Liza wa iktishaf al-dinasurat", Emirati Arabi, AlFulk 2016), ISBN 9788858117347.
 Romolo e Remo, le origini di Roma, Lapis, 2015.
 Tre eroi ribelli, per la libertà di Roma, Lapis, 2015.
 Mozart e lo spartito perduto, Raffaello Ragazzi, 2015, ISBN 9788847222533.
 Furio Camillo, astuzia e audacia in aiuto di Roma, Lapis, 2016.
 Il mistero delle piramidi, Il Mulino a vento, 2017, ISBN 9788847227934.
 Cuori nel fango, Einaudi Ragazzi, 2018, ISBN 9788866564645.
 Emozioni batticuore, Il Mulino a vento, 2019, ISBN 9788847232174.
 Rock oltre il muro, Notes, 2019, ISBN 9788897007821.
 Luci di Hollywood, edizioni Corsare, 2019, ISBN 9788899136437.
 I sotterranei del Colosseo, Lapis, 2020, ISBN 9788878747418.
 L’enigma della fibula d’oro, Lapis, 2020, ISBN 9788878747425.

Note